Пили́ца ( ) — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Заверценский повят. Занимает площадь 8,22 км². Население — 1948 человек (на 2004 год).

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Силезского воеводства